Кохима (Coxima, Koxima) — мёртвый неклассифицированный индейский язык, на котором раньше говорил народ с одноимённым названием, проживавший на территории Колумбии. Реймонд Дж. Гордон (2005) объявил его неклассифицированным.

Ссылки 
 Кохима на Ethnologue

Языки Колумбии
Неклассифицированные языки
Индейские языки
Мёртвые языки